

Wydarzenia 

 Azja
 Qin Shi Huang nakazał spalić dzieła Konfucjusza i Laozi oraz uśmiercić uczonych konfucjańskich, aby zwalczyć opozycję.